Fons Spooren, Nederlands voetbalbestuurder
 Jan Spooren, Belgisch politicus en provinciegouverneur

Nederlandse of Vlaamse achternaam